Con il nome William Stafford sono conosciuti i seguenti personaggi:
William Stafford (1914-1993), poeta statunitense;
William Stafford (1593-1684), autore di pamphlet;
William Stafford (1554-1612), cospiratore;
William Stafford (1500-1556), cortigiano e cognato di Enrico VIII d'Inghilterra.